Sparmont peut désigner :

 Sparmont, un hameau de l'ancienne commune belge de Comblain-Fairon, qui fait elle-même partie maintenant de la commune de Hamoir.
 Rue de Sparmont à Comblain-Fairon
 un nom de famille.
 Jean-Louis Sparmont (1947) auteur et journaliste belge.